

Niemcy 
 Hanshagen – dzielnica Kröpelina
 Hanshagen – część gminy (Ortsteil) Upahl w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg
 Hanshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Domachowo
 Janikowo